Toray Pan Pacific Open 2012 — это 29-й ежегодный профессиональный теннисный турнир серии Premier 5 среди женщин.

Соревнование традиционно проводились на хардовых кортах в Токио, Япония.

Соревнования прошли с 23 по 29 сентября.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Агнешка Радваньская
 в парном разряде —  Лизель Хубер и  Лиза Реймонд

Соревнования

Одиночный турнир 

 Надежда Петрова обыграла  Агнешку Радваньскую со счётом 6-0, 1-6, 6-3.
 Петрова выигрывает свой 2й титул в сезоне и 12й за карьеру в туре ассоциации.
 Радваньская уступает свой 2й финал в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

Парный турнир 

 Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс обыграли  Анну-Лену Грёнефельд /  Квету Пешке со счётом 6-1, 6-4
 Копс-Джонс выигрывает свой 3й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.
 Спирс выигрывает свой 3й титул в сезоне и 9й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Toray Pan Pacific Open

 WTA Тур 2012 года

 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте WTA  

Япония
Теннис
Сентябрь 2012 года
2012